Еле́на Миха́йловна Замоло́дчикова (род. 19 сентября 1982, Москва, СССР) — российская спортивная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (2000), двукратная чемпионка мира (1999 и 2002), двукратная чемпионка Европы (2000 и 2002).

Биография 
Родилась 19 сентября 1982 года в Москве. 

Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Заслуженный мастер спорта (спортивная гимнастика, 2000).

Чемпионка России (1999) в опорных прыжках и в вольных упражнениях (1998), серебряный призёр в упражнениях на брусьях (1998), бронзовый — в многоборье (1999) и в упражнениях на бревне (1999).

Серебряный призёр чемпионата Европы (1998) в командном первенстве; чемпионка мира в опорных прыжках (1999), серебряный призёр в командном первенстве (1999), бронзовый — в многоборье (1999). Двукратный победитель — в опорном прыжке и в вольных упражнениях, серебряный призёр в командных соревнованиях, VII место — в многоборье Игр XXVII Олимпиады (2000).

Обладатель Кубка Америки (2001) в многоборье и упражнении на бревне.

Тренеры — заслуженные тренеры России Н. В. Масленникова и С. Пивоваров.

В сборной команде с 1996 года. Выступала за ВФСО «Динамо» и Московское городское физкультурно-спортивное объединение.

В 2010 году победила в телепроекте «Жестокие игры» в паре с прыгуном в воду Юрием Кунаковым.

Грубостью директора детской спортивной школы по гимнастике и ещё одним тренером доведена до сердечного приступа 15 февраля 2013 года, но выписалась из больницы.

12 июня 2015 года, вместе с коллегами-олимпийцами ещё из семи стран, вынесла флаг Европейского Олимпийского комитета на церемонии открытия I Европейских игр в Баку.

21 апреля 2021 года родила ребёнка.

В честь Замолодчиковой свой псевдоним взяла американская дрэг-квин Катя Замолодчикова.

Награды и звания 

 Заслуженный мастер спорта России
 Орден Почёта (19 апреля 2001) — За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (18 февраля 2006) — За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте Международной федерации гимнастики
 Сайт
 Фотографии
 

Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Двукратные олимпийские чемпионы